Patrick Kristensen (Silkeborg, 28 de abril de 1987) é um futebolista de Dinamarca.

Carreira 

 2006-07 :  AaB Aalborg
 2007-08 :  AaB Aalborg

Kristensen, Patrick
Kristensen, Patrick